Тук може бити:

 Тук (Ровишће), насељено место у општини Ровишће, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Тук (Врбовско), насељено место у граду Врбовско, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Тук Бјелопољски, насељено место у општини Плитвичка Језера, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Тук Војни, насељено место у општини Мркопаљ, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Тук Мркопаљски, насељено место у општини Мркопаљ, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска